Die Perwenstwo FNL 2013/14 war die 22. Spielzeit der zweithöchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 7. Juli 2013 und endete am 15. Mai 2014.

Modus 
Die 19 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Damit bestritt jedes Team 36 Spiele. Die beiden besten Vereine stiegen direkt in die Premjer-Liga 2014/15 auf, während der Dritte und Vierte über die Relegation aufsteigen konnte. Vier Mannschaften stiegen ab, zusätzlich wurden zwei Teams ausgeschlossen.

Vor der Saison 
Sportlich aufgestiegen in die Perwenstwo FNL waren die fünf Zonensieger der Perwenstwo PFL. Am 26. Juni 2013 erklärte Metallurg-Kusbass Nowokusnezk, sie hätten keine Möglichkeit mehr auf professioneller Basis zu spielen. Die Saison wurde daher mit 19 Mannschaften durchgeführt.

Teilnehmer 
Die beiden Premjer-Liga-Absteiger 2012/13
 Mordowija Saransk
 Alanija Wladikawkas

Die zwölf Vereine, die in der Saison 2012/13 die Plätze 3 bis 15 belegten

 Spartak Naltschik
 SKA-Energija Chabarowsk
 Baltika Kaliningrad
 FK Ufa
 Neftechimik Nischnekamsk
 Sibir Nowosibirsk
 Rotor Wolgograd
 FK Jenissei Krasnojarsk
 Dynamo Sankt Petersburg 
 FK Saljut Belgorod
 Torpedo Moskau

Die fünf Perwenstwo-PFL-Staffelsieger
 Chimik Dserschinsk (West)
 Arsenal Tula (Zentrum)
 Anguscht Nasran (Süd)
 Gasowik Orenburg (Ural-Powolschje)
 Lutsch-Energija Wladiwostok (Ost)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Relegation 
Der Dritte und Vierte der Meisterrunde spielte am 18. und 22. Mai 2014 gegen den 13. bzw. 14. der Premjer-Liga um zwei Startplätze für die folgende Premjer-Liga-Saison.

Torpedo Moskau und FK Ufa stiegen auf.

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

2013 14
Fußballsaison 2013/14